

Zoologie 
 Le Lycaon (Lycaon pictus) est une espèce de canidés présente en Afrique centrale.
 Lycaon est un genre de canidés, dont le lycaon cité ci-avant est l'unique espèce.
 Le Lycaon (Hyponephele lycaon) est une espèce de lépidoptères.

Nom propre 
 Dans la mythologie grecque :
 Lycaon, ancien roi d'Arcadie changé en loup par Zeus 
 Lycaon fils de Priam, prince troyen 
 Lycaon, fils d'Arès, tué par Héraclès
 Lycaon, saint des Églises chrétiennes orthodoxes, fêté le 8 février